Sticky & Sweet Tour е третият жив албум на певицата Мадона. Издаден е на 26 март 2010 от Warner Bros. Records.

Списък на песните

DVD 
 The Sweet Machine (Intro) – 3:30
 Candy Shop – 3:42
 Beat Goes On (с участието на Kanye West) – 4:28
 Human Nature – 3:53
 Vogue (2008) – 4:31
 Die Another Day (2008) – 3:00
 Into the Groove (2008) – 5:41
 Heartbeat – 4:52
 Borderline – 3:45
 She's Not Me – 4:39
 Music (2008) – 5:07
 "Rain/Here Comes the Rain Again" – 3:54
 Devil Wouldn't Recognize You – 5:29
 Spanish Lesson – 3:56
 Miles Away – 4:48
 La Isla Bonita (Medley) – 5:35
 "Me Darava/Doli Doli" – 3:04
 You Must Love Me – 3:31
 Don't Cry for Me Argentina – 2:51
 Get Stupid (Medley) – 3:02
 4 Minutes – 4:42
 Like a Prayer (2008) – 5:32
 Ray of Light – 8:51
 Like a Virgin – 2:53
 Hung Up (Medley) – 6:06
 Give It 2 Me – 7:52
 Credits – 5:42

CD 
 Candy Shop (Medley) – 3:45
 Beat Goes On (Medley) – 4:24
 Human Nature – 3:52
 Vogue (2008) – 4:31
 She's Not Me – 4:38
 Music (2008) – 5:10
 Devil Wouldn't Recognize You – 5:42
 Spanish Lesson – 3:52
 La Isla Bonita (Medley) – 5:34
 You Must Love Me – 3:45
 Get Stupid (Medley) – 3:04
 Like a Prayer (2008) – 5:31
 Give It 2 Me – 8:19

iTunes дигитална версия 
 Candy Shop (Medley) – 3:45
 Beat Goes On (Medley) – 4:24
 Human Nature – 3:52
 Vogue (2008) – 4:47
 Heartbeat (бонус) – 4:03
 Borderline (бонус) – 3:46
 She's Not Me – 4:37
 Music (2008) – 5:10
 Devil Wouldn't Recognize You – 5:42
 Spanish Lesson – 3:52
 La Isla Bonita (Medley) – 5:34
 You Must Love Me – 3:44
 Get Stupid (Medley) – 3:04
 4 Minutes (бонус) – 4:40
 Like a Prayer (2008) – 5:48
 Ray of Light (бонус) – 4:53
 Give It 2 Me – 8:19

Amazon дигитална версия 
 Candy Shop (Medley) – 3:45
 Beat Goes On (Medley) – 4:24
 Human Nature – 3:52
 Vogue (2008) – 4:29
 Borderline (бонус) – 3:46
 She's Not Me – 4:38
 Music (2008) – 5:10
 Devil Wouldn't Recognize You – 5:42
 Spanish Lesson – 3:52
 Miles Away (бонус) – 4:49
 La Isla Bonita (Medley) – 5:34
 You Must Love Me – 3:44
 Get Stupid (Medley) – 3:04
 4 Minutes (бонус) – 4:40
 Like a Prayer (2008) – 5:48
 Ray of Light (бонус) – 4:53
 Give It 2 Me – 8:20

Албуми на Мадона
Музикални албуми от 2010 година